Баллиголи — ирландский топоним
 Баллиголи (Слайго) — деревня в графстве Слайго Республики Ирландия
 Баллиголи (Тирон) — деревня в графстве Тирон Северной Ирландии